Twin Buttes ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Twin Buttes (Arizona)
 Twin Buttes (Kalifornien)
 Twin Buttes (New Mexico)
 Twin Buttes (North Dakota)

Vulkan:
 Twin Buttes (Vulkan), Shasta County, Kalifornien